Васила́кис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Василакис, Адамантиос (род. 1942) — греческий дипломат.
 Василакис, Антониос (1556—1629) — греческий художник эпохи Возрождения.
 Василакис, Маркос (род. 1965) — митрополит Элладской православной церкви